Гавриил Никитович Зеленский (1909—1944) — старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 

Гавриил Зеленский родился 26 марта 1909 года в посёлке 2-й Кубанский сахарный завод (ныне — Кореновский район Краснодарского края). После окончания четырёх классов школы работал на заводе. В июне 1941 года Зеленский был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С июля того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Брянском, Центральном, 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. 16 октября 1943 года в бою был ранен. Много раз выполнял специальные задания командования в тылу противника. К февралю 1944 года старшина Гавриил Зеленский командовал взводом 135-й отдельной разведроты 143-й стрелковой дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Украинской ССР.

Зеленский неоднократно отличался во время форсирования советскими войсками Сейма, Десны, Днепра и Припяти, доставлял своему командованию «языков» и важные сведения, проводил диверсионные рейды. 18 апреля 1944 года Зеленский погиб при выполнении боевого задания у железнодорожной станции Мощёная Ковельского района Волынской области Украинской ССР. Похоронен в Ковеле.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» старшина Гавриил Зеленский посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Награды 

 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (23.08.1944);
 орден Ленина (23.08.1944);
 орден Отечественной войны 2-й степени (22.10.1943);
 орден Красной Звезды (17.12.1943);
 орден Славы II степени  (08.04.1944);
 орден Славы III степени (18.01.1944).

Память 
Барельеф Зеленского установлен на мемориале Славы в Ковеле. На месте его гибели установлен памятный знак.

Примечания

Литература 
 
 Год 1944. Зарницы победного салюта. — Львов: Каменяр, 1979.
 Золотые Звёзды Кубани. Том 2. — Краснодар, 1969.
 Сыны Кубани — Герои Советского Союза. — Краснодар, 1947.

Разведчики Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Похороненные в Ковеле